Onderdistrict in Indonesië
 Tiganderket (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tiganderket (plaats), een plaats in het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra